Mervin Tran, né le  à Regina, est un patineur artistique ayant concouru sous les couleurs du Canada, du Japon et des États-Unis.

Avec Narumi Takahashi, il remporte la médaille de bronze en couples des Championnats du monde de patinage artistique 2012 à Nice.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec quatre partenaires :
 Narumi Takahashi  (6 saisons : 2008-2013)
 Natasha Purich  (1 saison : 2013-2014)
 Marissa Castelli  (4 saisons : 2014-2018)
 Olivia Serafini  (3 saisons : 2018-2021)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique japonais 
Patineur artistique canadien 
Patineur artistique américain 
Naissance en septembre 1990
Naissance à Regina